Liste Swadesh de 207 mots en français et en bachkir.

Présentation

Liste

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Bachkir

Liens externes 
  Liste Swadesh dans Википедия (Wikipédia bachkir) (source)
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Wiktionnaire bachkir

bachkir
Langue bachkir